

Славенцинек — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Славенцинек — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства